Обира́ловка — топоним в России.

 Обираловка — прежнее название (до 1939 года) железнодорожной станции Железнодорожная Горьковского направления Московской железной дороги.
 Обираловка — прежнее название (до 1939 года) рабочего посёлка Железнодорожный Московской области (ныне микрорайон города Балашиха).
 Обираловка — деревня, вошедшая в состав рабочего посёлка Железнодорожный Московской области